Ferrarotti – cognome italiano
 Franco Ferrarotti – sociologo, accademico e politico italiano